Orazi e Curiazi – figure leggendarie della Roma antica
 Orazi e Curiazi – film del 1961 diretto da Ferdinando Baldi e Terence Young
 Orazi e Curiazi 3 - 2 – film del 1977 diretto da Giorgio Mariuzzo.
 Orazi e Curiazi – opera di Saverio Mercadante

Pagine correlate
Gli Orazi e i Curiazi